A katedrális  Ken Follett 1989-ben megjelent történelmi regénye
A katedrális televíziós minisorozat